Culberson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Allen Culberson (1855–1925), US-amerikanischer Politiker
 David B. Culberson (1830–1900), US-amerikanischer Politiker
 John Culberson (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Leon Culberson (1919–1989), US-amerikanischer Baseballspieler
 Quinton Culberson (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 William Louis Culberson (1929–2003), US-amerikanischer Botaniker

im NRHP gelistete Objekte:
 Culberson Ruin, in Animas, New Mexico, ID-Nr. 92001799

Siehe auch:
 Culberson County
 Culbertson